2390 Nežárka – asteeroide della fascia principale
 Nežárka – fiume della Repubblica Ceca